Bastholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastholmen (SV Sommarö, Ekenäs), Nyland, 
 Bastholmen (NV Sommarö, Ekenäs), Nyland, 
 Bastholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Bastholm
Bastholmarna
Bastuholm
Bastuholmen

Robotskapade Finlandförgreningar